Геннадий — имя, которое носили некоторые святые:
 Геннадий, мученик Африканский. Пострадал вместе со святым Феликсом в Проконсульской Африке.
 Геннадий Важеозерский (XV век—1516) — русский православный святой, преподобный.
 Геннадий Новгородский (ок. 1410—1505) — епископ Русской Церкви, Новгородский архиепископ, автор посланий.